Teresa Portela ist der Name folgender Personen:

* Teresa Portela (Kanutin, 1982) (* 1982), spanische Kanutin
 Teresa Portela (Kanutin, 1987) (* 1987), portugiesische Kanutin